Als Glacé bezeichnet man:

 ein Fleischextrakt, siehe Fleischglace
 eine Lederart, siehe Glacéleder
 in der Schweiz Gefrorenes, siehe Speiseeis
Zuckerglasur